Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа — загальноосвітній навчальний заклад у селі Солонка, Львівської області.

Історія 
Названий на честь героя небесної сотні Миколи Олександровича Паньківа, який загинув від снайперського пострілу у груди, під час революції гідності.

У 1969 році Солонківська сільрада відкриває першу школу в Солонці. Тоді її місткість сягала близько 300 осіб. Згодом, у 1986 році, було добудовано другий корпус. Відтоді Солонківська школа розрахована на 700 місць.

У 1980 році у солонківській школі побували відомі кіноартисти Смірнов та Шакуров(герої дитячого фільму "Операція И".

У 1986 році при школі формально працювали 11 гуртків та клубів. Варто лише згадати їхні назви: КІД (клуб інтернаціональної дружби), Бюро політичного інформування, Юний атеїст, Юність, Зірочка, Школа правових знань.

На початку 2017 року було виділено кошти на розвиток школи. Протягом літнього періоду цього ж самого року збудували стадіон, тенісний корт та спортивний майданчик. Школа стрімко почала розвиватись. У 2020 році за підтримки сільського голови Б. Дубневича було капітально відремонтовано школу. 2021 року школа здобуває статус ліцею при підтримці Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відомі випускники 

 Семенюк Юрій

 Яремчук Софія

Директори 
Вересень 1971р. — серпень 1994р.— Кабанчик Ілля Борисович

Вересень 1994р. — травень 2000р.— Мицьо Марія Миколаївна

Травень 2000р. — ... —Кіт Володимир Васильович

Посилання 
 Комунальний заклад Солонківської сільської ради "Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа" 
https://registry.edbo.gov.ua/institution/142263/ 
Книга "Історія села Солонка"

Примітки

Школи Львова
Ліцеї України
Навчальні заклади Львівської області